Deibel bezeichnet:

 den Teufel
 Joseph Deibel (1716–1793), Holzbildhauer in Dresden
 Rosemarie Deibel (1936–2012), deutsche Schauspielerin, Synchron- und Hörspielsprecherin